Anna Mazurkiewicz (ur. 1955) – polska dziennikarka
 Anna Mazurkiewicz  (ur. 1975) – polska historyczka.